Kirin Cup 2016 – trzydziesta druga edycja turnieju Kirin Cup. Odbyła się w Japonii, w dniach 3–7 czerwca 2016 roku, po pięciu latach przerwy, na dwóch stadionach. Wystąpiły w nim cztery drużyny: Bośnia i Hercegowina, Dania, Bułgaria i gospodarze.

Zwycięzca turnieju, Bośnia i Hercegowina, otrzymała w nagrodę 250 tys. dolarów, a Japonia, za drugie miejsce, otrzymała w nagrodę 100 tys. dolarów. Trzecie miejsce, zajęte przez Danię, zostało nagrodzone 50 tys. dolarów.

Wyniki

Drabinka

Mecze

Półfinały

O 3 miejsce

Finał

Zwycięzca

Klasyfikacja

Strzelcy 
W klasyfikacji strzelców nie liczone są gole zdobyte w seriach rzutów karnych.

4 gole 
  Milan Đurić

3 gole 
  Christian Eriksen

2 gole 
  Shinji Kagawa
  Maya Yoshida

1 gol 
  Michaił Aleksandrow
  Iwajło Czoczew
  Viktor Fischer
  Simon Kjær
  Morten Rasmussen
  Takuma Asano (rzut karny)
  Hiroshi Kiyotake
  Shinji Okazaki 
  Takashi Usami

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju 

Kirin Cup
2016 w piłce nożnej
2016 w Japonii
Sport w Suicie
Zawody sportowe w Toyocie